Sprouse ist der Familienname folgender Personen:

 Cole Sprouse (Cole Mitchell Sprouse; * 1992), US-amerikanischer Schauspieler und Fotograf
 Dylan Sprouse (Dylan Thomas Sprouse; * 1992), US-amerikanischer Schauspieler
 Philip D. Sprouse (1906–1977), US-amerikanischer Diplomat